Кришталь — фамилия.

Известные носители 
 Кришталь, Арсентий Елисеевич (либо Крышталь) (1913—1977) — Герой Советского Союза.
 Кришталь, Георгий Гаврилович (1939—2011) — советский актёр.
 Кришталь, Михаил Владимирович (род. 1970) — украинский актёр.

См. также 
 Крышталь